Desa Sindangmulya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sindangmulya (administrativ by i Indonesien, lat -6,42, long 107,09), Jawa Barat, 
 Desa Sindangmulya (administrativ by i Indonesien, lat -6,19, long 107,34), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar